Plusieurs canons ont un calibre de , notamment dans la Marine française :
 le canon de 100 mm modèle 1891 ;
 le canon de 100 mm modèle 1893 ;
 le canon de 100 mm modèle 1917 ;
 le canon de 100 mm modèle 1925 ;
 le canon de 100 mm modèle 1930 ;
 le canon de 100 mm modèle 1932 ;
 le canon de 100 mm modèle 1933 ;
 le canon de 100 mm modèle 1936 ;
 le canon de 100 mm modèle 1945 ;
 le canon de 100 mm modèle 53.